Barabino ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Barabino (* 1966), italienische Seglerin
 Armando Barabino (1883–1970), italienischer Maler
 Carlo Barabino (1768–1835), italienischer Architekt
 Giacomo Barabino (1928–2016), römisch-katholischer Bischof
 Gilda Barabino (* 1956), US-amerikanische Bioingenieurin
 Nicolò Barabino (1832–1891), italienischer Maler